Bausil est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Bausil (1881-1943) : écrivain et journaliste français ;
 Louis Bausil (1876-1945) : peintre français, frère du précédent.

Patronyme français